Informàtica: Acer (empresa)
 Materials: Acer, aliatge de ferro i carboni
 Botànica: Acer (gènere), gènere de plantes de l'ordre de les sapindals